Сен-Мар-ан-От () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Экс-ан-От. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10350.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 25 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 648 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 388 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 274 были экономически активными, 114 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 60,2 %). Из 274 активных работали 236 человек (140 мужчин и 96 женщин), безработных было 38 (20 мужчин и 18 женщин). Среди 114 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об